

Hydronyme 
 L'Oleniok est un fleuve situé dans le nord-est de la Sibérie en Russie asiatique.

Toponymes 
 Oleniok est une ville de Sibérie sur l'Oleniok.
 Oust-Oleniok est une ville de Sibérie sur l'Oleniok.